Osoby
 Abeiku Quansah (ur. 1990) – piłkarz z Ghany
  (ur. 1964) – seryjny morderca Ghany
  (ur. 1982) – piłkarz z Ghany